Aczél

 Aczél Endre (1865–1935) újságíró
 Aczél Endre (1944–2018) újságíró

Atzél

 Atzél Endre (1937–2005) minisztériumi főtanácsos, jogász